Pot Black Cup 2007 — профессиональный пригласительный снукерный турнир, проходивший 6 октября 2007 года в Шеффилде, Англия. Победителем турнира стал Кен Доэрти, обыгравший в финале Шона Мёрфи с «маленьким» счётом 71-36. Доэрти стал первым ирландцем, победившим на Pot Black Cup.

Формат 

 Все матчи состоят из одного фрейма. Победителем становится тот, кто в сумме набрал больше очков.

Ссылки 

 Результаты турнира на Евроспорт.Ру

Pot Black Cup
2007 год в снукере